

Localités

Algérie 
 Bellevue, Algérie. Elle est située près de la ville de Ain-Tedeles dans la wilaya de Mostaganem. Ville antique du nom de Kelmitou à 2 km de la rive gauche du Chélif, aujourd'hui Sour.

Australie 
 Bellevue, Australie-Occidentale

Belgique 
 Belle-Vue, hameau de Meix-devant-Virton

Canada 
 Bellevue, Alberta
 Bellevue, Terre-Neuve-et-Labrador
 Bellevue, Ontario
 Bellevue, Île-du-Prince-Édouard
 Bellevue, Saskatchewan
 Sainte-Anne-de-Bellevue, Québec

Écosse 
 Bellevue Chapel, église d'Édimbourg.

États-Unis 
 Bellevue, Idaho
 Bellevue, Illinois
 Bellevue, Iowa
 Bellevue, Kentucky
 Bellevue, Maryland
 Bellevue, Michigan
 Bellevue, Nebraska
 Bellevue, Ohio
 Bellevue, Pennsylvanie
 Bellevue, Texas
 Bellevue, Washington
 Bellevue, Wisconsin

France 
 Bellevue, un petit sommet des Alpes (), entre la commune des Houches au nord, et le hameau de Bionnassay au sud-ouest, en Haute-Savoie
 Bellevue, lieu-dit de Adon 
 Bellevue, lieu-dit de Bazoches-sur-le-Betz 
 Bellevue, quartier de Brest
 Bellevue, lieu-dit de Chailly-en-Gâtinais
 Bellevue, lieu-dit de Coudroy
 Bellevue, montagne et le point culminant de la Guyane
 Bellevue, quartier du Mans
 Bellevue, quartier de Meudon
 Bellevue, hameau de Montereau 
 Bellevue, quartier entre Nantes et Saint-Herblain
 Bellevue, quartier de Redon
 Bellevue, commune de Sainte-Luce-sur-Loire
 Bellevue, quartier de Saint-Étienne
 Bellevue, lieu-dit de Séné
 Bellevue, lieu-dit de Varennes-Changy 
 Bellevue, quartier de Woippy

Nouvelle-Zélande 
 Bellevue, banlieue de la cité de Tauranga.

Suisse 
 Bellevue, commune suisse du canton de Genève
 Bellevue, une place à Zurich
 Pointe de Bellevue (Valais), sommet du massif du Chablais, Suisse

Bâtiments et parcs 
 Bellevue Hospital, situé à New York est le plus ancien établissement hospitalier américain.
 Le sanatorium de Bellevue (1857-1980) était situé à Kreuzlingen, en Suisse alémanique.
 Plusieurs châteaux portent le nom de .
 Plusieurs bâtiments portent le nom de .
 La station de S-Bahn de Berlin proche du château de Bellevue s'appelle « Bellevue ».
 L'hôtel Bellevue qui abrite le musée BELvue sur l'histoire de la Belgique.
 Le palais Bellevue à Cassel Allemagne, ancienne résidence du landgrave de Hesse-Cassel.
 L'hôtel Bellevue Palace à Berne, Suisse .
 Bellevue, un parc de loisirs près de Limoges.
 Cité Parc Bellevue, dite « Félix-Pyat » ou « 143 Félix Pyat », rue Félix-Pyat à Marseille

Divers 
 La brasserie Belle-Vue, une brasserie belge.
 Le rhum du domaine de Bellevue, produit à Capesterre-de-Marie-Galante en Guadeloupe.
 Bellevue, une série télévisée policière canadienne ().

Voir aussi 
 L'écoquartier des Belles Vues, à Arpajon et Ollainville (France).